Santiago Mbanda Lima Yagombanda ou Santiago D'Almeida Ferreira  (Viseu, ) est un activiste portugais. Il a été la première personnalité intersexe à le déclarer publiquement. Il a été le cofondateur, le codirecteur et le président de l'ONG Ação Pela Identidade.

Biographie 
Sa famille est d'origine angolaise. Il a vécu à Hambourg et il habite à Lisbonne actuellement.

Il a aussi participé à des projets artistiques comme “Jardins Efémeros”.

Références 

 
Personnalité politique portugaise
Personnalité intersexe
Naissance à Viseu
Naissance en mai 1989